Karolína Plíšková era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata ai quarti di finale da Aryna Sabalenka.

Caroline Wozniacki ha vinto il titolo, sconfiggendo in finale Sabalenka con il punteggio di 7–5, 7–65.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Caroline Wozniacki (campionessa)
 Karolína Plíšková (quarti di finale)
 Petra Kvitová (terzo turno, ritirata)
 Angelique Kerber (semifinale)
 Jeļena Ostapenko (quarti di finale)
 Julia Görges (secondo turno)
 Dar'ja Kasatkina (quarti di finale)
 Ashleigh Barty (quarti di finale)

 Elise Mertens (terzo turno)
 Magdaléna Rybáriková (secondo turno, ritirata)
 Anastasija Sevastova (terzo turno)
 Kiki Bertens (secondo turno)
 Johanna Konta (terzo turno)
 Barbora Strýcová (terzo turno)
 Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
 Carla Suárez Navarro (secondo turno)

Wildcard 

  Harriet Dart (secondo turno)
  Samantha Stosur (primo turno)

 Katie Swan (primo turno)
 Heather Watson (primo turno)

Qualificate 

  Julija Putinceva (primo turno)
  Andrea Sestini Hlaváčková (primo turno)
  Kristýna Plíšková (primo turno)

 Kateryna Bondarenko (secondo turno)
 Natal'ja Vichljanceva (primo turno)
 Kurumi Nara (primo turno)

Lucky loser 

  Sachia Vickery (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley International 2018